Il doppio del torneo di tennis Waikoloa Championships 2002, facente parte del WTA Tour 2002, ha avuto come vincitrici Meilen Tu e María Vento-Kabchi che hanno battuto in finale Nannie de Villiers e Irina Seljutina 1-6, 6-2, 6-3.

Teste di serie 

 Els Callens /  Barbara Schett (semifinali)
 Meilen Tu /  María Vento-Kabchi (campionesse)

 Nannie de Villiers /  Irina Seljutina (finale)
 Evie Dominikovic /  Samantha Reeves (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Waikoloa Championships 2002